Chinatown Nights (1929), een film van William A. Wellman
Chinatown Nights (1938), een film van Toni Frenguelli